Le groupe B de la Coupe du monde de football de 2010, qui se dispute en Afrique du Sud du 11 juin au , comprend quatre équipes, dont les deux premières se qualifient pour les huitièmes de finale de la compétition. Le tirage au sort, effectué le  à Durban, a placé les équipes de l'Argentine ( FIFA), de Corée du Sud ( FIFA), de Grèce ( FIFA) et du Nigeria ( FIFA) dans ce groupe. La Grèce était déjà dans un groupe où figuraient également l'Argentine et le Nigeria en 1994 lors de sa première et précédente participation en phase finale. Au tour suivant, le premier de ce groupe affronte le second du Groupe A, et le deuxième de ce groupe affronte le premier du Groupe A.

Classement

Première journée

Corée du Sud - Grèce

Argentine - Nigeria

Deuxième journée

Argentine - Corée du Sud

Grèce - Nigeria

Troisième journée

Nigeria - Corée du Sud

Grèce - Argentine

Homme du match

Buteurs

Notes et références 

B